Флаг Белозе́рского муниципального района — опознавательно-правовой знак, составленный и употребляемый в соответствии с вексиллологическими правилами, служащий символом муниципального образования, единства его территории, населения, прав и самоуправления. Флаг является, наряду с основным муниципальным символом — гербом — официальным символом Белозерского муниципального района Вологодской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 12 октября 2001 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 1386.

Описание 
«Флаг Белозерского муниципального района представляет собой полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее изображение фигур и цветов полей герба района в упрощённой версии».

Геральдическое описание герба гласит: «В волнисто-пересечённом лазурью (голубым, синим) и серебром щите вверху золотой уширенный крест над серебряным полумесяцем, внизу две накрест положенные серебряные стерляди с червлёными (красными) плавниками, тонко окаймлённые лазурью».

Обоснование символики 
Флаг разработан на основании герба района.

За основу герба Белозерского муниципального района взят исторический герб города Белозерска, Высочайше утверждённый 16 августа 1781, и герб Белозерска из гербовника Миниха 1730 года.

Подлинное описание герба города Белозерска (1781 год) гласит: «Озеро, в нём две стерляди, над оными месяц с крестом», подлинное описание герба Белозерска (1730 год) гласит: «Белозерской, по-старому озеро белое, в нём две стерляди жёлтые, над рыбами месяц с крестом, месяц белый, крест жёлтый, поле лазоревое».

Рыбы на флаге Белозерска символизируют, что город расположен на берегу очень богатого рыбой Белого озера. Волнообразное пересечение и серебряное (белое) поле символизируют Белое озеро.

Лазуревое (голубое, синее) поле символизирует небо, а также лазурь — символ возвышенных устремлений, мышления, искренности и добродетели.

Примечания 

Флаги с изображением полумесяца
Флаги с изображением рыбы